

Geografia
 Damião – comune del Brasile nello Stato del Paraíba

Onomastica
 Damião – versione portoghese del nome proprio di persona Damiano

Persone
 Cosme Damião – calciatore e allenatore di calcio portoghese
 Frei Damião – religioso e missionario italiano naturalizzato brasiliano
 Leandro Damião – calciatore brasiliano
 Marcelo Damião – ex cestista brasiliano naturalizzato italiano
 Mário Hipólito Damião – calciatore angolano
 Pedro Damião – scacchista portoghese